Museo del Juguete puede referirse a:

 Museo del Juguete (Trujillo), en Perú
 Museo del Juguete Antiguo México
 Museo Alemán del Juguete